Kristiina Kresmer (ur. 15 marca 1996) – estońska biegaczka narciarska.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 17 stycznia 2015 w estońskiej miejscowości Otepää, gdzie zajęła 50. miejsce w sprincie techniką klasyczną.

Brązowa medalistka mistrzostw Estonii seniorek z 2015 roku w biegu sprinterskim stylem klasycznym. Wielokrotna medalistka mistrzostw kraju w kategoriach juniorskich i młodzieżowych (do lat 14, 16, 18, 20 i 23).

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996